Плаю () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Провіца-де-Сус.
 Плаю () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Таля.